Pfarrkirche Wald steht für:

 Pfarrkirche Wald am Arlberg, Vorarlberg
 Pfarrkirche Wald in Pyhra, Mariä Himmelfahrt, Niederösterreich
 Pfarrkirche Wald am Schoberpaß Hl. Kunigunde, Steiermark
 Pfarrkirche Wald bei Winhöring Maria, Hilfe der Christen, Gemeinde Pleiskirchen, Altötting, Bayern